Tanquana är ett släkte av isörtsväxter. Tanquana ingår i familjen isörtsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Isörtsväxter
Tanquana